

Toponyme

Royaume-Uni

États-Unis

Villes 
 Sheridan, localité, siège du comté de Grant dans l'Arkansas ;
 Sheridan, census-designated place située en Californie ;
 Sheridan, localité du comté de LaSalle dans l'Illinois ;
 Sheridan, localité du comté de Hamilton dans l'Indiana ;
 , localité du comté de Montcalm dans le Michigan ;
 Sheridan, localité du comté de Worth dans le Missouri ;
 Sheridan, localité du comté de Madison (Montana) dans le Montana ;
 Sheridan, localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Sheridan, localité du comté de Yamhill dans l'Oregon ;
 Sheridan, siège du comté de Sheridan dans le Wyoming.
 Sheridan, localité du comté d'Arapahoe dans le Colorado.

Comtés 
 .

Sommets 
 Mont Sheridan.

Patronyme 

 Andrew Sheridan (1979-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Ann Sheridan (1915-1967), actrice et productrice américaine ;
  (1967-), acteur, scénariste et producteur de télévision américain ;
  (1965-), journaliste sportif américain ;
 Clare Sheridan (1885-1970), sculptrice britannique ;
 Elizabeth Ann Sheridan (1754-1792), chanteuse et femme de lettres britannique ;
 Frances Sheridan (1724-1766), romancière et dramaturge franco-irlandaise ;
 Frank Sheridan (1869-1943), acteur américain ;
 Frank Sheridan (1898–1962), pianiste américain ;
 Jamey Sheridan (né en 1951), acteur américain ;
 Jim Sheridan (né en 1949), acteur et réalisateur irlandais ;
  (1952-), homme politique britannique ;
 Joe Sheridan (19?-), acteur britannique ;
  ;
 Juanita Sheridan (1906-1974), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Kailen Sheridan (née en 1995), footballeuse américaine ;
  (née en 1977), actrice canadienne 
 Kirsten Sheridan (née en 1976), scénariste et réalisatrice irlandaise, fille de Jim Sheridan ;
 Lisa Sheridan (1974-2019), actrice et photographe américaine ;
 Liz Sheridan (1929-2022), actrice américaine ;
 Margaret Sheridan (1926-1982), actrice américaine ;
 Naomi Sheridan (19?-), scénariste irlandaise, fille de Jim Sheridan ;
 Nicole Sheridan (née en 1975), actrice américaine ;
 Nicollette Sheridan (née en 1963), actrice anglaise ;
  (né en 1952), scénariste, dramaturge et réalisateur irlandais, frère de Jim Sheridan ;
 Philip Sheridan (1831-1888), général de l'armée américaine ;
 Richard Sheridan (1751-1816), dramaturge, poète et homme politique irlandais, fils de Thomas ;
 Susan Sheridan (1947-2015), actrice brittanique
 Taylor Sheridan (né en 1970), acteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Tye Sheridan (né en 1996), acteur américain ;
 Thomas Sheridan (1719-1788), acteur et  irlandais, père de Richard ;
 Tony Sheridan (1940-2013), guitariste, chanteur et compositeur anglais ;
  (1925-1995), agent du FBI.

Prénom 
 
 Sheridan Le Fanu (1814-1873), écrivain irlandais.

Personnages de fiction 
 Walter, dit Wally, Sheridan, président des États-Unis dans la bande dessinée XIII.

Autres 
 M551 Sheridan, char d'assaut ;
 Sheridan, station de métro à Chicago ;
 Sheridan Inn, hôtel américain situé à Sheridan, dans le Wyoming ;
 Sheridan Square Playhouse, maison de jeu située à New-York (Manhattan), près de la place éponyme, active entre 1958 et 1996.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais